Antonio de Gouveia – umanista portoghese 
 Luciano Henrique de Gouveia – calciatore brasiliano
 Rui de Gouveia Pinto Rodrigues – ex calciatore e allenatore di calcio portoghese
 Sandro de Gouveia – ex calciatore namibiano
 Teodósio Clemente de Gouveia – cardinale e arcivescovo cattolico portoghese